Международный конкурс пианистов имени Вана Клиберна () — конкурс академических пианистов. Проходит раз в четыре года с 1962 г. в городе Форт-Уорт (США, штат Техас). Был учреждён общественностью города в ознаменование победы Вана Клиберна на Первом Международном конкурсе имени Чайковского в Москве (1958).

Среди членов жюри конкурса в разные годы были Малкольм Фрагер, Максим Шостакович, Харолд Шонберг, Джон Огдон, Никита Магалофф и другие выдающиеся музыканты. Музыкальная критика, однако, высказывала замечания в адрес конкурса — отмечая, что конкурс имени Клиберна — как, впрочем, и другие соревнования этого рода — «ставят печать немедленного мастерства на тех, кто ещё не мастер». По мнению музыковеда Джозефа Горовица, Конкурс имени Левентритта и Конкурс Вана Клиберна представляют собой выразительное противостояние: первый воплощает собой характерные для американской музыкальной жизни 1940-50-х элитизм и сильную культурную зависимость от Европы, второй — типичное для более позднего этапа в американском культурном развитии преобладание популистских настроений, оптимизма и небрежной наивности ().

С 1999 г. Фонд Вана Клиберна, ведающий конкурсом, проводит также Международный конкурс пианистов среди любителей.

Лауреаты конкурса

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса 

Мероприятия, регулярно проводимые с 1962 года
Ван Клиберн
Академическая музыка в США
Соревнования в США